Подшибякин — русская фамилия. Известные носители:

 Подшибякин, Александр Сергеевич (1946—2016) — российский учёный-криминалист, профессор, заведующий кафедрой уголовного права, уголовного процесса и криминалистики МГИМО (с 2002 года), заслуженный деятель науки Российской Федерации (2007).
 Подшибякин, Алексей Юрьевич (род. 1968) — советский и российский легкоатлет, тренер.
 Подшибякин, Василий Тихонович (1928—1997) — советский геолог, Герой Социалистического Труда.
 Подшибякин, Михаил Яковлевич (1916—1967) — Герой Советского Союза.

 Подшибякина, Ирина Валерьевна (род. 1995) — российская футболистка.